Владимир Костич ():* Костич, Владимир (род. 20 августа 1953) — сербский шахматист, гроссмейстер (с 2005).
  (род. 18 октября 1953) — сербский врач-невролог, академик (с 2006) и президент Сербской академии наук и искусств (с 2015).